Ополовников — фамилия; имеет женскую форму Ополовникова.
 Ополовников, Александр Викторович (1911—1994) — советский и российский учёный, архитектор, реставратор, академик, доктор архитектуры.
 Ополовникова, Елена Александровна (1943—2011) — советский, российский архитектор, профессор Международной Академии архитектуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.